Huli (lud)
język huli